Friedhof Brühl steht für:

 Alter Friedhof (Brühl)
 Jüdischer Friedhof (Brühl)